Galijum(II) selenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 150,699 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења галијума‎ 
Селениди